Medio steht für
Medio (Bankwesen), Monatsmitte (der 15. des Monats)
Medio (Einheit), Volumenmaß
 Medio.Rhein.Erft, Veranstaltungshaus in Bergheim
   Mercedes-Benz Medio, Kleinbus
 Sierra del Medio, Gebirge
Siehe auch:
 Arroyo del Medio